Oudedijk est le nom de plusieurs localités des Pays-Bas :
 Oudedijk, commune de Het Hogeland, province de Groningue
 Oudedijk, commune d'Oldambt, province de Groningue

Homonymie de toponyme